Матчі Групи A чемпіонату світу з футболу 2010 проходили з 11 червня 2010 року до 22 червня 2010. До групи входили: господар турніру — збірна Південної Африки, збірні Мексики, Уругваю та Франції.

Час місцевий (UTC+2)

ПАР — Мексика

Уругвай — Франція

ПАР — Уругвай

Франція — Мексика

Мексика — Уругвай

Франція — ПАР

Примітки 

Група A